Palomar bezeichnet:
Palomar 2, Sternhaufen
 Palomar 5, Kugelsternhaufen im Sternbild Schlange
 Palomar 12, Kugelsternhaufen im Sternbild Steinbock
 Palomar-Leiden-Survey
 Palomar-Observatorium
 Palomar Observatory Sky Survey
 Sant Andreu de Palomar, Stadtteil von Barcelona, Spanien
 Palomar (Asturien), Ort in Asturien, Spanien
 Palomar (Valencia), eine Gemeinde in der Provinz Valencia, Spanien
 einen Angelknoten, den Palomarknoten

Palomar ist der Familienname folgender Personen:
 Enric Palomar (* 1964), spanischer Komponist
 Enrique de la Mora y Palomar (1907–1978), mexikanischer Architekt
 Juan Palomar Verea (* 1956), mexikanischer Architekt und Autor
 Juan Palomar y Arias (1894–1987), mexikanischer Architekt und Stadtplaner

Siehe auch:
 Palomares
 El Palomar